Muntanyes:
 Puig de les Forques (Navata), cim al municipi de Navata (Alt Empordà)
 Puig de les Forques (Cistella), cim dels municipis de Cistella i Terrades (Alt Empordà)
 Puig de les Forques (Maçanet de Cabrenys), cim al municipi de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà)
 Puig de les Forques (Rabós), cim al municipi de Rabós (Alt Empordà)
 Puig de les Forques (el Montmell), cim al municipi del Montmell (Baix Penedès)
 Puig de les Forques (Molló), cim al municipi de Molló (Ripollès)
 Puig de les Forques (Fontanals de Cerdanya), cim al municipi de Fontanals de Cerdanya (Cerdanya)
 Puig de les Forques (Canyelles), cim al municipi de Canyelles (Garraf)
 Puig de les Forques (Sant Feliu de Guíxols), cim al municipi de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
 Puig de les Forques (Aiguamúrcia), cim al municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
 Entitats de població:
 El Puig de les Forques, entitat de població del municipi de Llers (Alt Empordà)

 Jaciments arqueològics:

 Jaciment arqueològic del Puig de les Forques (Sant Quinti de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles)